Теодор Ласкарис се може односити на једног од никејских царева:
 Теодор I Ласкарис (1204—1222)
 Теодор II Ласкарис (1254—1258)